Het seizoen 2014/2015 was het 81ste seizoen van Southampton FC in het Engelse voetbal en het 37ste in de hoogste afdeling van het land. Het was het derde opeenvolgende seizoen dat de club uit Southampton uitkwam in de hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Premier League, na de degradatie in 2005. Onder leiding van de nieuwe trainer-coach Ronald Koeman, overgekomen van Feyenoord, eindigden The Saints op de zevende plaats in de eindrangschikking, een plaats hoger dan voorgaande voetbaljaargang. Omdat Arsenal eind mei ten koste van Aston Villa de FA Cup won, plaatste Southampton zich voor de play-offs van de UEFA Europa League 2015/16. Het was voor het eerst sinds 2003 dat de club zich weer wist te kwalificeren voor Europees voetbal. Verdediger José Fonte werd door de supporters van de club aan het einde van het seizoen uitgeroepen tot Speler van het Jaar, een eer die hem in het seizoen 2010-2011 ook al te beurt was gevallen.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Southampton vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 2014/15 en op de zevende plaats eindigden.

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

2015
Southampton